Příjmení Bagiński nosí více významných osobností:

 Jan Bagiński (1932–2019) – polský římskokatolický biskup
 Mieczysław Bagiński (* 1944) – polský politik
 Tomasz Bagiński (* 1976) – polský animátor, filmový režisér a ilustrátor